

Ciclo arturiano
Elaine di Astolat – figlia di Bernard di Astolat, innamorata di Lancillotto
Elaine di Benoic – moglie di Ban di Benoic e madre di Lancillotto
Elaine di Corbenic – figlia del Re Pescatore, moglie di Lancillotto
Elaine di Garlot – figlia di Gorlois e di Igraine, sorella di Morgana e di Morgause
Elaine la Giovane – figlia di Elaine di Garlot e di Nentres

Geografia
Elaine – città dell'Arkansas (Stati Uniti d'America)
Elaine – città dello stato di Victoria (Australia)

Musica
Elaine – cantante sudafricana
Elaine – canzone degli ABBA, dal lato B del singolo The Winner Takes It All

Onomastica
Elaine – variante inglese del nome proprio di persona Elena